Ранчо Мирамар има више значења:

 Ранчо Мирамар (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Мирамар (Тампамолон Корона), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо Мирамар (Тампико Алто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику